Bloc Popular Revolucionari, partit polític històric d'El Salvador
 Campionat BPR (dels cognoms dels fundadors Barth-Peter-Ratel), campionat històric d'automobilisme per a Grans Turismes
 BPR Publishers (de l'acrònim en angles de Business Publishers Roundtable), associació internacional d'editorials de textos d'empresa
 Reglament de biocides (del seu nom en anglès Biocidal Products Regulation), norma jurídica de la Unió Europea per a la seguretat química de les substàncies biocides
 Reenginyeria de processos empresarials (del seu nom en anglès Business Process Reengineering), estratègia de gestió empresarial